Reprezentacja Austrii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Austrii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy 

Austria